1995-1996 est la vingt-et-unième saison de l', le championnat élite de hockey sur glace en Suède.

Première phase 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Deuxième phase 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Séries éliminatoires

Effectif vainqueur

Références 

  Hockeyligan.se — site officiel
  Swehockey.se — statistiques officielles

1995-1996
Elitserien
Elitserien
Sport en Suède en 1995
Sport en Suède en 1996